А̂ а̂ (А з циркумфлексом) - літери кирилиці, яка наявна в мові удіхе та в максимовичівці.

Джерела 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%CC%82